Оро Бланко има више значења:

 Оро Бланко, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Оро Бланко (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику